Гдаль Залесский (; , Киев — , Лос-Анджелес) — американский виолончелист, композитор и публицист российского происхождения.

Биография 
Играл в лейпцигском Гевандхауз-оркестре. После начала Первой мировой войны перебрался в Норвегию, где жил и выступал в 1915—1921 гг., в том числе в составе квартета Арве Арвесена. Затем уехал в США. Играл в Нью-Йоркском симфоническом оркестре, затем в 1937—1948 гг. в Симфоническом оркестре NBC, выступал с различными другими музыкальными коллективами. С 1951 г. жил в Лос-Анджелесе. Автор ряда камерных пьес, одна из которых, «Посвящение» (), была записана Григорием Пятигорским; среди других сочинений Залесского — Маленькая сюита в старинном стиле для виолончели соло, Фантазия для скрипки и фортепиано на норвежские темы «Эрвик», Рапсодия на темы венгерских песен.

Наиболее известен как автор-составитель книги «Знаменитые музыканты странствующего народа» (; 1927) — сборника кратких биографий музыкантов еврейского происхождения. В предисловии Залесский пояснял, что не имеет в виду ни религиозной принадлежности, ни национальной идентичности, а лишь то, что «в жилах у этих людей тот же огонь, которому еврейские пророки давали голос во времена славы Иерусалима» (). Сборник вызвал иронический отзыв журнала Time, отмечавшего, что он призван служить доказательством тому, что в доказательстве не нуждается (то есть многочисленному вкладу еврейского народа в профессиональное сообщество музыкантов), а сами биографические очерки сухи по стилю, переполнены избыточными восхвалениями и давно известными историями. В 1949 году, однако, вышло заметно расширенное издание книги под названием «Знаменитые музыканты еврейского происхождения» (), с вынесенными в особое приложение музыкантами Израиля; книга также была перепечатана в 2006 году.

Источники

Ссылки 
 Gdal Saleski. Famous musicians of a wandering race — Bloch Publishing Company, 1927.

Академические музыканты США
Русские эмигранты первой волны в США